Стефан Щерев може да се отнася за:
 Стефан Щерев – Чечо (1973 – 2017) – български актьор
 Стефан А. Щерев (р. 1974) – български актьор и продуцент